Дубоносы (значения):

 Дубоносы — род птиц семейства вьюрковых.

Топоним 
 Дубоносы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Дубоносы — деревня в Мядельском районе Минской области.

См. также 
 Горные дубоносы
 Дубоносов